Ernesto di Baviera, principe elettore e arcivescovo di Colonia
Ernesto di Baviera (1500-1560), amministratore apostolico della diocesi di Passavia e poi dell'arcidiocesi di Salisburgo
Ernesto di Baviera-Monaco, duca di Baviera dal 1397 al 1438